д'Артаньян (1613—1673) — гасконський дворянин, військовик, мушкетер при дворі короля Франції Людовика XIV. Був довіреною особою кардинала Мазаріні та Людовика XIV, виконував секретні доручення короля та кардинала, командував загоном мушкетерів.
 П'єр де Монтеск'ю д'Артаньян (1640—1725) — військовий та державний діяч Французького королівства, граф, маршал Франції.

 Д'Артаньян та три мушкетери — український радянський багатосерійний музичний пригодницький фільм.
 Сірано і д'Артаньян — пригодницький фільм за мотивами творів Александра Дюма і Едмона Ростана.

 14238 д'Артанян — астероїд головного поясу.